Cedros (Horta), een plaats op het Portugese eiland Faial, behorend tot de Azoren
Cedros (Santa Cruz das Flores), een plaats op het Portugese eiland Flores, behorend tot de Azoren
Cedros (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Francisco Morazán
Cedros (Trinidad), een kustgebied in het zuidwesten van het eiland Trinidad (Trinidad en Tobago)